Qulaataa bezeichnet:
 Qulaataa (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qulaataa (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland